Collegio elettorale di Livorno II (ufficialmente, Livorno - Cattedrale) – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Livorno II (ufficialmente, Livorno - Cattedrale, dal 1861 al 1882) – collegio elettorale del Regno d'Italia dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919